Black River (engl. für „Schwarzer Fluss“) ist der Name folgender

Flüsse:

in Irland:
 Black River (Connacht) im Norden des County Galway

in Kanada:
 Black River (Abitibi River), im Cochrane District (Ontario)
 Black River (Bodell River), im Cochrane District (Ontario)
 Black River (Huronsee), im Simcoe County (Ontario)
 Black River (Lake of the Woods), im Kenora District (Ontario)
 Black River (Lake Simcoe), in der Regional Municipality of York (Ontario)
 Black River (Liard River), in Yukon
 Black River (New Brunswick)
 Black River (Moira River), im Hastings County (Ontario)
 Black River (Newfoundland and Labrador)
 Black River (Nova Scotia)
 Black River (Pic River), im Thunder Bay District (Ontario)
 Black River (Porcupine River), Fluss in Alaska (USA) und Yukon (Kanada)
 Black River (Vancouver Island), in British Columbia
 Black River (Winnipegsee), in Manitoba
 Black River, englischer Name des Rivière Noire (Ottawa River), in Québec

in den Vereinigten Staaten:
 Black River (Porcupine River), in Alaska
 Black River (Alcona County), in Michigan
 Black River (Cheboygan County), in Michigan
 Black River (Allegan County), in Michigan
 Black River (Gogebic County), in Michigan
 Black River (Mackinac County), in Michigan
 Black River (Marquette County), in Michigan
 Black River (St. Clair County), in Michigan
 Black River (Connecticut River), in Vermont
 Black River (Lake Memphremagog), in Vermont
 Black River (Chehalis River), in Washington
 Black River (Duwamish River), in Washington
 Black River (Michigansee), in Wisconsin
 Black River (Mississippi River), in Wisconsin
 Black River (Nemadji River), in Wisconsin
 Black River (Wisconsin-Michigan), in Wisconsin und Michigan
 Black River (Arizona)
 Black River (White River), in Missouri und Arkansas
 Black River (New Jersey)
 Black River (Lake Ontario), in New York
 Black River (North Carolina)
 Black River (Ohio), in Ohio
 Black River (Pee Dee River), in South Carolina

auf Jamaika:
 Black River (Jamaika)

in Australien:
 Black River (Goulburn River), Nebenfluss des Goulburn River (Murray River) in Victoria
 Black River (Queensland), Fluss zum Korallenmeer in Queensland
 Black River (Tasmanien), Fluss zur Tasmansee in Tasmanien

Orte:
 Black River (Louisiana), im Concordia Parish – nicht mehr existent
 Black River (Michigan), im Alcona County
 Black River (New York), im Jefferson County
 Black River (Wisconsin), im Douglas County
 Black River Crossing, im Gila County, Arizona
 Black River Falls, im Jackson County, Wisconsin
 Black River Village, im Eddy County, New Mexico
 Black River (Stadt, Jamaika), Stadt auf Jamaika
 Black River (Mauritius), Distrikt auf Mauritius

Filme:
 Black River (1939), US-amerikanischer Western von William A. Seiter
 Black River (1994), australischer Film von Kevin Lucas
 Black River (2001), US-amerikanischer Horror-Thriller von Jeff Bleckner

Sonstiges:
 Black River Quarry, Mine im King County, Washington
 Black River State Reservation, Park im Lorain County, Ohio
 Black River Wildlife Management Area, Park im Morris County, New Jersey
 Black River (Mauritius), Bezirk von Mauritius auf der Westseite der Insel
 Black River (Band), eine polnische Stoner-Rock-Band

im NRHP gelistete Objekte:
 Black River Academy, in Ludlow, Vermont, ID-Nr. 72000108
 Black River Canal Warehouse, in Boonville, New York, ID-Nr. 03000093
 Black River Falls Public Library, in Black River Falls, Wisconsin, ID-Nr. 07001330
 Black River Plantation House, in Georgetown, South Carolina, ID-Nr. 94000062
 Black River Presbyterian and Ivanhoe Baptist Churches, in Ivanhoe, North Carolina, ID-Nr. 86000550
 Black River Viaduct, Baltimore And Ohio Railroad, in Lodi, Ohio, ID-Nr. 76001488

Siehe auch:
 Black River Township
 Black River Island
 Black River Bridge
 Little Black River